Alsbach (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Alsbach-Hähnlein, een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Scheibe-Alsbach, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Johann Alsbach (G. Alsbach & Co), een Nederlandse muziekuitgever